Darwin (grad), grad u Australiji
 Charles Darwin, britanski prirodoslovac, najpoznatiji po otkriću zakona prirodne selekcije
 Darwin (otok), otok u otočju Galápagos
 Mac OS X, kodno ime za novi OS Mac računala baziran na Unix jezgri